

Sigle 
 Barrels per Calendar Day – barili al giorno solare, unità di misura della raffinazione petrolifera
 Binary-coded decimal – rappresentazione delle cifre decimali in codice binario
 Buoyancy Control Device – giubbotto ad assetto variabile
 Boot Configuration Data – file di configurazione del processo di avvio dei sistemi Windows presente dalle versioni (desktop e server) da Vista in poi

Codici 
 BCD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Bacolod, Bacolod (Filippine)
 bcd – codice ISO 639-3 della lingua babar settentrionale